Викто́рия Алексе́евна Андре́ева (Ро́внер) (21 января 1942, Омск — 11 февраля 2002, Москва) — русская поэтесса и писательница, переводчик, литературовед.

Биография 

Родилась 21 января 1942 года в Омске. Выросла в Москве, где окончила среднюю школу и затем Филологический факультет Московского государственного университета в 1965 году, защитив дипломную работу. Обучалась в магистратуре Колумбийского университета в Нью-Йорке на кафедре «сравнительной литературы».

Сформированная в атмосфере российских шестидесятых годов, отмеченных духовным подъёмом и открытием новых пластов отечественной и зарубежной культуры, Виктория Андреева начала писать стихи с начала 1960-х годов. В 1969 году вышла замуж за писателя и поэта Аркадия Борисовича Ровнера. В то же самое время она примкнула к неофициальному направлению в литературе, к которому относятся такие поэты как Леонид Аронзон, Илья Бокштейн, Станислав Красовицкий, Леонид Иоффе, Дмитрий Авалиани, Валентин Никитин, Анри Волохонский, писатели Аркадий Ровнер, Юрий Мамлеев, Николай Боков, Венедикт Ерофеев, художник Борис Козлов, писатель и художник Владимир Ковенацкий. В 1974 эмигрировала в США. В Нью-Йорке совместно с Аркадием Ровнером она создала издательство «Гнозис пресс», выпускавшее двуязычный религиозно-философский литературный журнал «Гнозис» (№ 1-12, 1978—2006 гг.), посвященный синтезу духовных традиций и новых направлений в литературе, детский двуязычный журнал «И то и сё» (Нью-Йорк, 1978—1980), а также книги стихов и прозы русских и американских поэтов и писателей. На Западе Виктория Андреева открывала для себя редкие пласты культуры русской эмиграции, в частности русских писателей и поэтов в Париже 30-х годов, а также европейской и американской литературы и искусства, и писала о них литературоведческие статьи, опубликованные в журнале «Гнозис», а также в эмигрантской и американской периодике. Она познакомилась и подружилась с такими авторами, как писатель Василий Яновский, поэты Юджин Даниел Ричи, Розана Вассерман, Стивен Сартарелли, Даниел Габриэл, Кетлин Рейн, Ричард Маккейн, Джеффри Годберт и Елизавета Ричи, и переводила их стихи с английского на русский язык. Помимо того, ей были переведены на русский стихи таких поэтов как Райнер Мария Рильке и Георг Тракль (с немецкого), Эдгар Алан По, Эзра Паунд, Роберт Грейвc, Эмили Дикинсон, Кристина Россетти и Уильям Батлер Йейтс (с английского).

В 1980—1983 совместно с Аркадием Ровнером и двумя нью-йоркскими поэтами, Юджином Даниелем Ричи и Стивеном Сартарелли, она осуществила издание «Антологии Гнозиса современной русской и американской литературы и искусства» в двух томах на двух языках, выпущенной в Нью-Йорке в 1982—1983 годах. Преподавала курсы по русской литературе и современным направлениям в литературе и искусстве в New School for Social Research в Нью-Йорке. В 1987 году в Нью-Йорке в издательстве «Гнозис пресс» вышла её книга стихов «Сон тверди». Спустя два года, в 1989 году, книга была переиздана с параллельными переводами на английский лондонского поэта и переводчика, Ричарда Маккейна, как «The Dream of the Firmament». В то же самое время был написан её «Телефонный роман» — роман с экспериментальной формой, состоящий в основном из телефонных разговоров одинокой русской писательницы, эмигрантки в Нью-Йорке. «Телефонный роман» был впоследствии выпущен в 1997 году в Вильнюсе, в издательстве Gera Diena; в нём вырисовывается своеобразный характер и трагическая судьба главной героини, в сочетании с её мужеством и героизмом при столкновении с превратными жизненными обстоятельствами. В 1989 году совместно с Аркадием Ровнером написала пьесу «П. Я. Чаадаев», опубликованную в 1989 году в издательстве «Гнозис пресс» совместно с «Alternate Currents». В пьесе, написанной в модернистской манере, с точки зрения идей Чаадаева представляется критика состояния современного мира.

С 1989 года стихи Виктории Андреевой выпускались в отечественной периодике. С 1994 года она вновь жила в Москве. Она была одним из редакторов и составителей «Энциклопедии символов, знаков и эмблем» (Москва, изд-во «Локид-Миф» 1997, второе издание 1998), серии раннехристианской литературы «Учители неразделенной церкви» (издательство «Екклессия пресс»), а также серии звучащей поэзии на компактных дисках «Антология современной русской поэзии» (проект Александра Бабушкина). В рамках последней серии был выпущен компакт-диск её стихов «Сон тверди» (2001 г.), а также компакт диски Константина Вагинова (2000 г.) и Леонида Аронзона (2003 г.) в её чтении. Виктория Андреева принимала активное участие в создании духовного направления «Школы состояний» и «Института культуры состояний», основанного Аркадием Ровнером, исходящего из традиции работы с состоянием, базирующегося на развитии вертикальной памяти и осознанного присутствия в условиях повседневной жизни, сочетающего элементы разнообразных традиций. Скончалась 11 февраля 2002 года, похоронена на Николо-Архангельском кладбище.

В 2002 году в издательстве «Библиотека издательства Комментарии» посмертно вышла её книга стихов «Сон тверди», являющейся расширенным вариантом нью-йоркского издания. Её стихи выходят во многих российских и зарубежных литературных журналах и поэтических сайтах.

На стихи Виктории Андреевой написаны музыкальные произведения композиторами Марком Белодубровским («Светлые сны» для детского хора, 1998 г.) и Антоном Ровнером («Вечер ветви наклонял», мелодекламация для чтеца и фортепиано, 2003 г., «Сквозь сумрачный покой» для сопрано, флейты и скрипки", 2004 г.)

Библиография

Ссылки 
 Современная литература. Андреева Виктория Алексеевна. Сон тверди
 Неофициальная поэзия. Антология. «Гнозис». ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА
 Марк ЛЯНДО, Виктория АНДРЕЕВА
 Журнальный зал, Виктория Андреева
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРЬЕРГАРД, Виктория Андреева
 Виктория Андреева. Журнал Электронные Пампасы
 Журнал «Русская Жизнь»
 Поэзия Московского Университета от Ломоносова и до …
 поэзия. Виктория Андреева, Аркадий Ровнер. ТРЕТЬЯ ЛИТЕРАТУРА
 «Футурум АРТ». Авторы «Футурума». Виктория АНДРЕЕВА
 Официальный сайт «Философской Газеты»
 Журнал 45-я параллель
 www.port-folio.org/andreeva.html Альманах Порт-фолио
 Институт Культуры Состояний — Поэтическая антология Виктория Андреева
 Образ и мысль, Альманах Литклуб, Выпуск 6, июнь 2004 г.
 НА СЕРЕДИНЕ МИРА — СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПОЭЗИЯ
 Журнал Кассандрион, Гамбургеры русской поэзии

Поэты по алфавиту
Поэтессы России
Поэтессы СССР
Русские поэты
Поэты XX века
Писатели по алфавиту
Писательницы России
Писательницы СССР
Русские писатели XX века
Переводчики России
Переводчики СССР
Переводчики с английского языка
Переводчики с немецкого языка
Переводчики на русский язык
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище